En Pologne, Bralin désigne :

 Bralin, une gmina de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Bralin, un village, siège de la gmina précédente.
 Bralin, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.